Battiato Studio Collection – album di Franco Battiato del 1996
 Studio Collection – album di Roberto Vecchioni del 1997
 Mina Studio Collection – album di Mina del 1998
 Studio Collection – album di Angelo Branduardi del 1998
 Studio Collection – album dei Matia Bazar del 2002
 Studio Collection – album di Roberto Vecchioni del 2005
 Le Orme Studio Collection 1970-1980 – album delle Orme del 2005
 Studio Collection – album di Alice del 2005
 Studio Collection – album dei Linkin Park del 2013